peut faire référence à :
 Player One, un magazine de jeux vidéo,
 Player One (Ready Player One), un roman de Ernest Cline.